Denali – montagna degli Stati Uniti, in Alaska
 Autostrada Denali – autostrada in Alaska
 Parco nazionale del Denali – parco nazionale in Alaska
 Borough di Denali – borough dello stato dell'Alaska
 Denali Park – centro abitato in Alaska
 Beechcraft Denali - aereo da trasporto executive